Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cytisus cantabricus
 el nombre común de la planta Genista florida